Exynos, é uma familia de System-on-a-chip com processadores baseados na Arquitetura ARM para dispositivos móveis produzidos pela Samsung.

Arquitetura ARM